Le Mal de vivre, album de Barbara sorti en 1964.
 Le Mal de vivre (The Hoodlum Priest), film américain réalisé par Irvin Kershner sorti en 1961 au cinéma.